Auchenionchus är ett släkte av fiskar. Auchenionchus ingår i familjen Labrisomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Auchenionchus